Еле́на Степа́новна Проце́нко () — российский политический деятель, юрист.

Глава администрации Симферополя с 25 октября 2019 по 17 февраля 2021.

Биография 
Родилась 16 апреля 1968 года в Шепетовке Хмельницкой области. Окончила торговый техникум. Позднее получила высшее образование в Таврическом Национальном Университете имени Вернадского по специальности «право и правоведение».

Трудовую деятельность начала непосредственно по окончании техникума. В дальнейшем занимала различные должности, в том числе и руководящие.

С июля 2017 года возглавляла МУП «Метроград» городского округа Симферополь, отвечающее за функционирование рынков, подземных пешеходных переходов и некоторых других муниципальных объектов.

25 октября 2019 года избрана главой администрации Симферополя на пять лет. По результатам выборов набрала 80 баллов, на втором месте Сергей Зырянов, набравший 74 балла. Всего в конкурсе принимали участие шесть претендентов.

17 февраля 2021 года подала заявление об увольнении с поста главы администрации Симферополя по собственному желанию. С чем это связанно, не уточняется.

Примечания 

Главы Симферополя